Según el contexto Ferrovías puede hacer referencia a:

 La sociedad anónima concesionaria Ferrovías, titular de diversas concesiones en los ferrocarriles de Argentina.
 La entidad pública Ferrovías encargada de la administración de la red ferroviaria de Colombia.
 La operadora Ferrovias encargada de la construcción y mantenimiento ferroviario de Portugal.
 Forma plural de ferrovía, vía por donde circula un tren.